Osoby o tym nazwisku:
 Filippo Marchetti – włoski kompozytor
 Ilaria Marchetti – włoska lekkoatletka
 Pedro Antônio Marchetti Fedalto – rzymskokatolicki duchowny
 Stefano Elia Marchetti – włoski wojskowy

Inna:
 (22155) Marchetti – planetoida z pasa głównego asteroid
 SIAI-Marchetti – włoska wytwórnia lotnicza